Konotop (Oekraïne), een stad in Oekraïne
Konotop (Lubusz), een dorp in Polen